Флаг муниципального образования Дядько́вское сельское поселение Кореновского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 11 мая 2007 года решением Совета Дядьковского сельского поселения № 116 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3384.

Описание 
«Прямоугольное малиновое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Дядьковского сельского поселения, в белых, чёрных и красных цветах».

Неофициальное описание флага гласит: «Прямоугольное малиновое полотнище с отношением ширины к длине 2:3 в центре которого изображены два, один над другим, летящих всадника на белых конях в кубанских казачьих костюмах: чёрных с красными обшлагами одеяниях, чёрных сапогах и шапках, красных штанах и белых бурках».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает природные и экономические особенности сельского поселения.

Курень Дядьковский, ныне станица Дядьковская, Кореновского района, Краснодарского края основан в 1794 году. Один из 38 бывших запорожских куреней, пришедших на Кубань из  в составе Черноморского казачьего войска, что символически отражено малиновым полем флага. Малиновый цвет, доминирующий цвет запорожских казаков.

Малиновый цвет (пурпур) символизирует цветущую землю, скромность, верность, набожность, духовность.

Два, скачущих на белых конях, казака символизируют удаль, отвагу казаков, всегда готовых встать на защиту родной земли.

Примечания 

Флаги с изображением всадника